Stubbs může být:

 Stubbs (kocour) – kocour žijící na Aljašce v městečku Talkeetna

příjmení
 George Stubbs (1724–1806) – britský malíř a vědec
 Rennae Stubbsová (* 1971) – australská tenistka